Het seizoen 2015/16 van de Bundesliga was het 53ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie doen 18 teams mee. Het seizoen ging van start op 14 augustus 2015 en eindigde op 14 mei 2016. FC Bayern München trad als regerend kampioen aan en wist de titel te prolongeren onder leiding van de afzwaaiende coach Pep Guardiola.

Teams 
Er nemen 18 teams deel aan de Bundesliga 2015/16, 16 teams die ook in 2014/15 deelnamen en twee teams die zijn gepromoveerd vanuit de 2. Bundesliga. FC Ingolstadt 04 verzekerde zich op 17 mei 2015 van het kampioenschap in de 2. Bundesliga en is de eerste promovendus. Ook SV Darmstadt 98 verzekerde zich op 24 mei 2015 van promotie, nadat het in de reguliere competitie als tweede was geëindigd. Hamburger SV schakelde Karlsruher SC uit in de play-offs voor de laatste plek in de competitie en handhaafde zich daarmee in de Bundesliga.

Trainerswissels

Ranglijst

Stand

Legenda

Play-offs

Promotie/degradatie

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten 
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2015/16 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2015/16 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München 

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van de Spaanse trainer-coach Josep Guardiola de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 26ste keer kampioen van Duitsland werden.

Trivia 
Tijdens dit seizoen werd de Hawk-Eye doellijntechniek voor het eerst in de Bundesliga ingezet. Hiertoe stemden alle toenmalige eersteklassers op 4 december 2014. Er waren vijftien clubs voor en slechts drie tegen. Het Hawk-Eyesysteem werd al gebruikt in Engeland.
Dit seizoen was het eerste seizoen waarin FC Ingolstadt 04 op het hoogste Duitse niveau speelde.
Huub Stevens stapte wegens gezondheidsredenen op 10 februari 2016 op bij 1899 Hoffenheim. Een dag later werd hij vervangen door de 28-jarige Julian Nagelsmann, wat hem de jongste hoofdcoach in de Bundesliga ooit maakte.

Zie ook 
DFB-Pokal 2015/16
2. Bundesliga 2015/16

Referenties 

Bundesliga (mannenvoetbal)
1